Internazionali BNL d’Italia 2008 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2008 (mężczyźni)